

Geografia 
 Morville-lès-Vic – comune della Mosella (Francia)
 Vic – antico comune dell'Ariège, ora parte di Oust (Francia)
 Vic-de-Chassenay – comune della Côte-d'Or (Francia)
 Vic-des-Prés – comune della Côte-d'Or (Francia)
 Vic-la-Gardiole – comune dell'Hérault (Francia)
 Vic-le-Comte – comune del Puy-de-Dôme (Francia)
 Vic-le-Fesq – comune del Gard (Francia)
 Vic-en-Bigorre – comune degli Alti Pirenei (Francia)
 Vic-sous-Thil – comune della Côte-d'Or (Francia)
 Vic-sur-Aisne – comune dell'Aisne (Francia)
 Vic-sur-Cère – comune del Cantal (Francia)
 Vic-sur-Saint-Chartier – antico comune dell'Indre, ora parte di Nohant-Vic (Francia)
 Vic-sur-Seille – comune della Mosella (Francia)
 Vic-Fezensac – comune del Gers (Francia)
 Vic – comune della Catalogna (Spagna)

Sigle 
 Vienna International Centre – complesso architettonico di Vienna (Austria)
 Very Important Criminal –  soprannome del dittatore iracheno Saddam Hussein durante l'l'invasione americana dell'Iraq.

Codici 
 VIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vicenza (Italia)
 VIC – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Vicenza, radioassistenze per la navigazione aerea
 vic – codice ISO 639-3 dell'inglese creolo delle Isole Vergini
 VIC – codice ISO 3166-2:AU di Victoria (Australia)

Altro 
 Vic – conduttore radiofonico e paracadutista italiano
 Vic – cavallo di George Armstrong Custer
 Vic – cortometraggio del 2006 diretto da Sage Stallone

Pagine correlate 
 Vich (disambigua) – pagina di disambiguazione